Meadville (Mississippi)
Meadville (Pennsylvania)